

Astronomia
 10305 Grignard – asteroide della fascia principale
 Cratere Grignard – cratere lunare

Persone
 Georges Grignard – pilota automobilistico francese
 Ferré Grignard – cantante folk blues belga
 Victor Grignard – chimico francese